Caligrafia chineză este o parte importantă a moștenirii culturale a Chinei. Numele chinezesc pentru caligrafie este shūfǎ (chineză tradițională : ), care înseamnă literalmente: „metoda (sau legea) scrierii”. Spre deosebire de caligrafia occidentală, caligrafia este realizată în mod tradițional în China cu o pensulă.

Istorie 

Cele mai vechi anale cunoscute din istoria Chinei au fost deja executate în caligrafie. Din aceasta se poate trage concluzia că și caligrafia chineză este la fel de veche ca sistemul de scriere chinez în sine. Caligrafia a făcut parte din sistemul de examinare chinez și a fost una dintre cele „ patru arte ”, pe lângă jocul guqin, abilitatea în jocul de masă merge și pictează cu cerneală spălată .  Cei literați (funcționari alfabetizați) au fost, prin urmare, de obicei, caligrafi adepți. 

Prin răspândirea sferei de influență chineze, caligrafia chineză a devenit parte a culturilor din Japonia, Coreea, Taiwan și Vietnam, printre altele. Caligrafia este încă larg învățată și practicată în Asia de Est . În 2009, caligrafia chineză a fost inclusă de UNESCO pe lista capodoperelor patrimoniului cultural imaterial al umanității .

Tehnica 

Caligrafia chineză este realizată cu cerneală indiană. În mod tradițional, acest lucru este obținut prin frecarea unei tije de cerneală pe suprafața de șlefuire a unei pietre de cerneală într-o pulbere fină, apoi se lichefiază cu apă dintr-un picător de apă. În timp ce cerneala este umedă, se pot face mici corecții, dar odată uscată, nu se mai poate schimba cursul liniei trasă cu cerneală. 

Metoda caligrafiei este foarte asemănătoare cu vopsirea în cerneală spălată, deoarece se folosesc aceleași unelte și cerneală. O pictură tradițională din bambus este realizată și cu aceleași tehnici.

Caligrafii importante 

 Wei Shuo衛 鑠 (272–349) 
 Wang Xizhi王羲之 (303–361) 
 Wang Xianzhi王獻 之 (344–386) 
 Wang Xun王 珣 (349–400) 
 Ouyang Xun歐陽詢 (557–641) 
 Yu Shinan虞世南 (558–638) 
 Chu Suiliang褚遂良 (597–658) 
 Împăratul Tang Taizong唐太宗 李世民 (599–649) 
 Zhang Xu張旭 (658–747) 
 Yan Zhenqing顏真卿 (709–785) 
 Huaisu懷素 (737–799) 
 Liu Gongquan柳 公 權 (778–865) 
 Cai Xiang蔡襄 (1012-1067) 
 Su Shi蘇 軾 (1037–1101) 
 Huang Tingjian黄庭堅 (1045–1105) 
 Mi Fu米 黻 (1051–1107) 
 Împăratul Huizong宋徽宗 趙 佶 (1082–1135) 
 Împăratul Song Gaozong宋高宗 趙構 (1107–1187) 
 Zhao Mengfu趙孟頫 (1254-1322) 
 Ni Zan倪 瓚 (1301-1374) 
 Tang Yin唐寅 (1470-1524) 
 Wen Zhengming文徵明 (1470-1559) 
 Dong Qichang 董其昌 (1555–1636) 
 Huang Ruheng黃汝亨 (1558–1626) 
 Wang Duo王 鐸 (1592–1652) 
 Zheng Xie鄭 燮 (1693–1765)

Vezi si 

 Lista scriitorilor chinezi 
 Pictura chinezească 

Sistemul de scriere japonez
Caligrafie
Arta în China
Artă în China
Scrieri japoneze